

Persone 
 Benjamin Collins Brodie (1783-1862) – chirurgo e fisiologo inglese
 Don Brodie (1904-2001) – attore e regista statunitense
 Harold J. Brodie (1907-1989) – micologo canadese
 Jean P. Brodie (...) – astrofisico britannico:
 John Brodie (giocatore di football americano) (1935) – giocatore di football americano statunitense 
 Steve Brodie (attore) (1919-1992) – attore statunitense
 T. J. Brodie (1990) – hockeista canadese
 Thomas Brodie-Sangster (1990) – attore inglese

Altro 
 Brodie – elmetto utilizzato dalle Forze Armate britanniche e del Commonwealth durante la prima e la seconda guerra mondiale